Рейкбек () — возврат рейка, то есть комиссии, которую покер-рум снимает с каждой ставки игрока. Рейк собирается в конце каждой покерной раздачи. Рейкбек является дополнительным бонусом, с помощью которого покер-румы привлекают дополнительных игроков, как пример, с накопленого рейка могут проводиться акции.  В среднем, рейкбек составляет 30 % полученного покер-румом рейка. Однако эти цифры могут значительно варьироваться (от 2 до 65 процентов), так как размер рейкбека чаще всего является основой маркетинговой стратегии определенного покер-рума. Помимо рейкбека, выплачиваемого покер-румом существует рейкбек, который выплачивает сайт-аффилейт. В современном покерном мире условия по рейкбеку от аффилейта являются главным показателем для игроков, т.к. от выбора аффилейта будет зависеть прибыльность игры. В зависимости от предложения аффилейта игрок может увеличить свой суммарный рейкбек на 5 % — 50 %.

В среднем, размер рейка составляет 5 % и не может превышать 3—5 у.е. за 1 игру. На первый взгляд, комиссия невелика, однако рейк в большинстве случаев за месяц (при активной игре) составляет довольно внушительные суммы, которые делают игру в покер не такой прибыльной, как того хотелось бы игрокам. Именно поэтому информация о рейкбеке чрезвычайно важна для тех игроков, кто решил всерьез заняться покером и уделять игре большое количество времени.

Системы расчета рейка и рейкбека 

На данный момент существует три вида расчета рейка, от которых, в свою очередь, напрямую зависит размер рейкбека, получаемого игроком.

Dealt рейкбек — размер рейка, как и самого рейкбека, определяется только в зависимости от размера банка, при этом не имеет значения размер ставки конкретного игрока. Каждый платит абсолютно одинаковый рейк и получает, соответственно, одинаковый рейкбек. Существенное замечание: если игрок сбрасывает свои карты префлоп, то ему все равно зачисляется рейкбек.

Contributed рейкбек — более продвинутая версия выплат рейкбека, так как каждый игрок получает рейкбек в % от сделанной ставки, а не от совокупного банка. Чем больше игрок ставит, тем больше рейкбека он получает. При сбросе карт префлоп рейкбек не начисляется.
Также в последнее время получает распространение система расчета рейка, при которой сильные игроки платят больше рейка, чем обычные любители.

Вид начисления рейка и рейкбека (dealt или contributed) обязательно указывается в описании покер-рума. Выплаты по обеим системам практически одинаковы, однако профессиональные игроки предпочитают первый вариант. Так, по их мнению, выплаты рейка будут наибольшими. Объясняется это возможностью получения рейкбека при сбрасывании карт префлоп. Для среднестатистического игрока практически нет разницы, каким образом (из вышеперечисленных) начисляется рейкбек.

Кешбек и рейкбек от покер-румов

Некоторые покер-румы используют вместо рейкбека понятие кешбек (англ. cashback). Разницы между кешбеком и рейкбеком практически нет. Тем не менее, кешбеком часто называют вознаграждение, получаемое игроком после набора определенного количества очков (пунктов, баллов и т. п.). По сути, это ещё одна система начисления рейкбека, только построена она на альтернативном алгоритме.

Встречается также понятие вельюбек (от англ. valueback), которое включает в себя не только обмен бонусных очков на деньги, но и другие способы поощрений игроков.

 Дополнительный рейкбек от аффилейтов 

В покерной среде известно такое понятие как дополнительный ежемесячный рейкбек, это рейбек который выплачивается помимо рейкбека в покер-румах. Выплачивается дополнительный рейкбек сайтами-аффилейтами покер-румов из полученной за привлечение игрока прибыли. Обычно это прямой перевод денег со счета владельца сайта на счет игрока. Многие игроки отлично зарабатывают на этом.

Ссылки 
 

Покер
Азартные игры как профессия